Adam Kukliński − polski polityk, poseł na Sejm
 Antoni Kukliński − polski ekonomista, geograf ekonomiczny 
 Jan Kukliński − polski fotograf
 Mirosław Kukliński − polski samorządowiec, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, elektrotechnik, poseł na Sejm
 Ryszard Kukliński − polski oficer, agent wywiadu amerykańskiego